«Соединение», «Уния» или «Энихкейт» — парусный корабль Азовского флота Российской империи пятого ранга, построенный кумпанством князя , участник Керченского похода 1699 года и боевых действий с турецким флотом в Азовском море во время Прутского похода.

Описание судна 
Построенные для Азовского флота корабли, в числе которых был и «Соединение», первоначально были названы баркалонами (от  — длинная барка), однако фактически соответствовали кораблям 5-го класса по принятой в Европе в конце XVII века классификации и в последующие годы во всех документах числились в качестве кораблей. Представляли собой двух- или трехмачтовые корабли с прямым и косыми парусным вооружением, вооружались 26—46 орудиями различного калибра, включавшие обычно двух-, четырёх-, шестифунтовые орудия и дробовики.

Длина корабля составляла 33,5 метра, а ширина — 7,5 метра. Вооружение судна составляли от 30 до 34 орудий, включавших два 6-фунтовых, восемнадцать 4-фунтовых, шесть 3-фунтовых и десять 2-фунтовых орудий, а экипаж состоял из 110 человек.

Как и все корабли, построенные кумпанствами, отличался несовершенством конструкции и низким качеством выполнения работ по постройке.

История службы 
Корабль «Соединение» был заложен кумпанством князя Б. А. Голицына на Хопёрской верфи и после спуска на воду в 1699 году вошёл в состав Азовского флота России. Строительство вёл кораблестроитель Юрий Борвут.

В мае 1699 года корабль был переведён с Хопра в Азов. Летом того же года под командованием Августа Мейера находился в составе эскадры адмирала Ф. А. Головина и принимал участие в Керченском походе.  эскадра вышла из Азова в Таганрог, затем разделилась на два отряда, которые с  () по  маневрировали в Таганрогском заливе, а с  () по  корабли эскадры ушли в Керчь.  года вместе с другими кораблями эскадры «Соединение» вернулся в Таганрог, а  перешёл в Азов.

В 1703 году корабль вновь совершил переход в Таганрог. В следующем 1704 году был подготовлен для участия в плавании до Константинополя, однако этот поход был отменён. В июле 1707 года под командованием поручика Эрнеста Масмы совершал плавания в Азовском море, в том числе использовался для доставки соли из  в Таганрог.

Летом 1711 года под командованием капитана Андриса Симсона входил в состав эскадры вице-адмирала Корнелиуса Крюйса, которая принимала участие в боевых действиях флота в Азовском море во время Прутского похода. С  по , а также  выходил из Таганрога в море в составе отряда и участвовал в столкновениях с судами турецкого флота. В том же году при сдаче по условиям Прутского мирного договора Таганрога туркам корабль «Соединение» был сожжён

Командиры корабля 
Командирами корабля «Соединение» в разное время служили:
 капитан  (1699 год);
 поручик  (1707 год);
 капитан А. Симсон (с апреля до августа 1711 года).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 

Корабли-баркалоны